Аксель Смит (; род. 27 июня 1986, Истад) — шведский шахматист, гроссмейстер (2016).

В составе сборной Швеции участник 40-й Олимпиады (2012) в Стамбуле.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 
 

Шахматисты Швеции